Парень:
 Парень — молодой мужчина.
 Парень — постоянный партнёр мужского пола в кратковременных романтических и (или) сексуальных отношениях (см. Бойфренд).
 Парень — село на севере Пенжинского района Камчатского края.
 Парень — река в Камчатском крае.
 «Парень» — песня Светланы Лободы 2017 года.

См. также 
 Парен